Lista krain ze świata The Elder Scrolls - artykuł przeglądowy opisujący geografię świata przedstawionego gier z serii The Elder Scrolls.

Tamriel 
Tamriel jest głównym kontynentem na planecie Nirn i dzieli się na 9 prowincji.

Cyrodiil 
Cyrodiil – prowincja leżąca w centrum Tamriel, będąca ojczyzną Cyrodylijczyków. Jest miejscem akcji gry The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Morrowind 
Morrowind – prowincja w północno-wschodniej części Tamriel. Jest ojczyzną Dunmerów oraz wymarłych Dwemerów. Całe terytorium jest podzielone na część kontynentalną oraz wyspę Vvardenfell, oddzieloną od kontynentu Morzem Wewnętrznym. Vvardenfell jest miejscem akcji gry The Elder Scrolls III: Morrowind. Na północny zachód od Vvardenfell znajduje się wyspa Solstheim, gdzie rozgrywa się akcja z dodatku do gry pt. The Elder Scrolls III: Przepowiednia oraz dodatku do The Elder Scrolls V: Skyrim - Dragonborn.

Skyrim 
Skyrim – pokryta śniegiem prowincja, którą zamieszkują głównie Nordowie. Jest miejscem akcji gry The Elder Scrolls V: Skyrim.

Wysoka Skała 
Wysoka Skała – ojczyzna Bretonów i Orków. Teren, którego południowa część była miejscem akcji The Elder Scrolls II: Daggerfall.

Hammerfell 
Hammerfell – teren, którego północna część była miejscem akcji The Elder Scrolls II: Daggerfall.

Wyspy Summerset 
Wyspy Summerset – wyspiarska prowincja będąca ojczyzną Altmerów.

Puszcza Valen 
Puszcza Valen – mocno zalesiona kraina na południu Tamriel, zamieszkiwana przez leśne elfy zwane Bosmerami.

Elsweyr 
Elsweyr – tropikalny teren zamieszkiwany przez ludzi-kotów zwanych Khajiitami.

Czarne Mokradła 
Czarne Mokradła – bagienny teren, będący ojczyzną Argonian.

Akavir 
Akavir - kontynent na zachód od Tamriel, zamieszkiwany m.in. przez ludzi-małpy zwanych Tang Mo, ludzi-tygrysy - Ka Po' Tun, "Śnieżne Demony" Kamal i ludzi-węże - Tsaesci.

Przypisy 

Lista krain ze świata The Elder Scrolls
Listy fikcyjnych elementów dzieł
Listy związane z grami komputerowymi